Михаил Феликсович Левитин (Левитес) (27 августа 1953, Москва — 18 июля 1989, Москва) — советский кинокритик и киновед, ответственный секретарь журнала «Советский экран». С 1996 года вручается премия памяти Левитина лучшему молодому кинокритику.

Биография 
Михаил Феликсович Левитин родился 27 августа 1953 года в Москве. В 1979 году окончил заочное отделение киноведческого факультета ВГИКа (мастерская К. Исаевой). Работал старшим методистом и заведующим репертуарной частью дирекции кинотеатров Краснопресненского района Москвы, редактором отдела советского кино, затем ответственным секретарем журнала «Советский экран». Публиковался в изданиях ВО «Союзинформкино»; в журналах: «Советский экран», «Мнения», «Новые фильмы»; в газетах: «Советская культура», «Литературная газета», «Вечерняя Москва», «Литературная Россия», «Комсомольская правда». Также печатался под псевдонимами С. Савостьянов, С. Громоздин.

Трагически погиб 18 июля 1989 года. Похоронен на 58 участке Ваганьковского кладбища.

Вступление главного редактора журнала «Советский экран» Юрия Сергеевича Рыбакова к посмертному сборнику статей Михаила Левитина «Шторм — нормальная погода»:
Михаил Феликсович Левитин был превосходным кинокритиком – посмертный, увы, сборник его статей доказывает это с полной очевидностью. В статьях его независимость суждений, точность оценок, основательность аргументов и то знание предмета, которое даётся только тем, кто любит кино первой и последней любовью.

При неизбежных трудностях жизни Миша, как и его сверстники в профессии, получил праздничную возможность выявить свой дар, не оглядываясь на авторитеты и отвергая догмы. Горький символ – его неотомщённая гибель от ножа убийцы случилась в дни праздника, в дни московского кинофестиваля, когда кинокритики живут особо напряжённой и сладостной жизнью, смертельно уставая от просмотров, пресс-конференций и спешной работы, они полной душой ощущают своё предназначение.

На предыдущем фестивале редакция «Советского экрана», где мы вместе работали, выпускала «Спутник кинофестиваля», ежедневное обозрение событий. Темп работы не снился даже газетчикам. В один день собрать материал, отредактировать, в последнюю секунду получить снимок «звезды», смакетировать номер и ночью в типографии править гранки, переругиваясь с верстальщиками. Миша при этом стоял на самом собачьем месте – был ответственным секретарём.

После «Спутника» стало ясно, что Миша созрел для должности ответственного секретаря в самом «Советском экране». Со второго номера 1988 года в выходных данных появляется строчка – «М.Ф.Левитин (ответственный секретарь).

Это уникальная должность. Можно быть превосходным автором, хорошим редактором и даже славно заведовать отделом, но если нет слоновьего терпения, чувства юмора и такта, сопряжённого, однако, с настойчивостью, то ничего не получится. К тому же ответственный секретарь занимает промежуточное место между редакционным начальством и коллективом и вынужден ежечасно решать щекотливые вопросы.
Если сравнить номера журнала до прихода Миши на эту должность и после, о наверняка обнаружатся почти незаметные, но существенные в своей совокупности изменения, в которых отразились личность, профессионализм, художественный вкус. Чуть-чуть меняется вёрстка, подбор и монтаж фотографий, соотношение шрифтов в полосе, а в итоге внешний вид журнала становится иным.

Одновременно меняется соотношение различных материалов в номере. Это только ведь кажется, что достаточно собрать нужное количество страниц, и журнал готов. Как бы не так! Миша тонко чувствовал целостность журнальной книжки, – этот материал пропускался быстро, а этот ждал своего часа, срочно заказывался материал о фильме, который ещё и на одну плёнку не свели: интуиция и знание подсказывали Мише, что будет интересное кино. Приходили новые авторы, возникали новые рубрики. Редакционная работа коллективная, это так, конечно, но очень многое в ней зависит от ответственного секретаря. Из Миши Левитина вырабатывался высококлассный журнальный работник, не критик, им он уже был, а именно делатель журнала.

Ответственному секретарю нужен не только профессионализм, но и особые свойства характера. Трудно не озлобиться, если твоя обязанность торопить редакторов со сдачей статей, отвергать неудавшееся, спорить с авторами из-за сокращений (от одного этого можно возненавидеть человечество), выговаривать за ошибки, вдохновлять на поиски единственно нужной фотографии, умолять художника сделать ещё один вариант разворота – и так без конца…

Всё ему удавалось: с улыбкой гасил конфликты, мудро держался в противостояниях, строил журнал. Замечательным обладал качеством: легко делать трудную работу.

С двенадцатого номера журнала 1989 года по шестнадцатый	 включительно строчка – «М.Ф. Левитин (ответственный секретарь)» печатается в траурной рамке. Горькое горе ударило всех, кто знал, любил и ценил Мишу Левитина…

Лауреаты премии памяти Михаила Левитина лучшему молодому кинокритику году 
В 1995 году Гильдией киноведов и кинокритиков России и Верой Левитес учреждена Премия им. Михаила Левитина лучшему молодому кинокритику.

 1994 — Наталья Сиривля
 1995 — Сергей Добротворский и Лариса Малюкова
 1996 — Станиславу Ф. Ростоцкому
 1997 — Дмитрий Савельев
 1998 — Игорь Манцов
 1999 — Борис Иванов — за книгу «Введение в японскую анимацию»; авторский коллектив студентов-киноведов ВГИКа (руководитель мастерской Е. Громов): М. Векслер, О. Васинский, А. Велитов, О. Григорьянц, М. Камышова, Л. Ковяткина, К. Макаренков, И. Королёва, К. Макаров, С. Мануилов, П. Портнов — за сборник «Кира Муратова-98»
 2000 — Алексей Васильев — за серию публикаций
 2001 — Антон Долин; студентам ВГИКа, курс Огнева: С.Галаган, Д.Ивлянов, Н.Белогул
 2002 — Анжелика Артюх — за публикации в журнале «Искусство кино»
 2003 — Евгений Гусятинский — за публикации 2003 года: «Критика и клиника» (Искусство кино, № 5), «Лениниана Юсупа Разыкова» (Искусство кино, № 3, «Ни поездов, ни самолетов» (Искусство кино, № 10)
 2004 — Константин Шавловский
 2005 — Анастасия Машкова — за публикации в газете «Культура»; Алексей Гусев — за публикации в журнале «Сеанс»
 2006 — Василий Степанов
 2008 — Сергей Сычёв
 2009 — Антон Долин
 2010 — Ольга Зиброва
 2011 — Борис Нелепо; Анна Ковалова
 2012 — Владимир Лукин
 2013 — Владимир Лященко
 2014 — Егор Москвитин
 2015 — Андрей Карташов
 2016 — Алексей Артамонов
 2017 — Денис Рузаев
 2018 — Сергей Дёшин

В рамках Церемонии состоялась презентации книги «Молодые pro кино» (М., Эльф, 2008), в которой представлены лучшие статьи лауреатов Премии памяти Михаила Левитина за 15 лет — Натальи Сиривли, Сергея Добротворского, Ларисы Малюковой, Стаса Ростоцкого, Дмитрия Савельева, Игоря Манцова, Бориса Иванова, Алексея Васильева, Антона Долина, Анжелики Артюх, Евгения Гусятинского, Константина Шавловского, Анастасии Машковой, Алексея Гусева, Василия Степанова, Сергея Сычева.

Избранная библиография 

 «Шторм — нормальная погода» (1993). Москва, Агентство «Люмьер», 1993
 Советский экран. 1986. № 6; Любит – не любит?
 Советский экран. 1986. № 13; А молодым неинтересно
 Сов. культура. 1986. 28 авг.; В поисках утраченного зрителя
 Лит. Россия. 1986. 14 ноября; Вопросы без ответов
 Советский экран. 1986. № 24; Чокнутые?..

Похороненные на Ваганьковском кладбище